Ludvig I. Batthyány (Baćan) (1696.  1765.) je bio hrvatski plemić iz obitelji Batthyány (Baćana). Bio je visoki dužnosnik u Ugarskoj. Obnašao je dužnost ugarskog palatina.

Izvori 

Batthyány